Полтавський полк Війська Запорозького — військово-адміністративна одиниця Війська Запорозького 1648—1775
 Полтавський пікінерний полк — легко-кінний полк РІ 1776—1783
 Полтавський Булави Великого Гетьмана полк — Малоросійський козацький полк 1783—1796
 1-й Полтавський кошового Сидора Білого полк — полк Чорноморського, а згодом Кубанського козацького війська 1788—1918
 Полтавський піхотний полк — піхотний полк РІА 1798—1918